Чемпионат мира по стрельбе из лука 1961 — 21-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Осло (Норвегия) в августе 1961 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Норвегии в 1961 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Международные спортивные соревнования в Осло
Август 1961 года